Бенетон може да се отнася за:
 италианската дизайнерска фирма Бенетон
 бивш отбор във Формула 1